Inge II Młodszy – król Szwecji
 Inge II Baardsson – król Norwegii